Финал Кубка шотландской лиги 1995 года — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1995/96, состоявшийся 26 ноября 1995 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Абердин» и «Данди». Обладателями трофея стали футболисты «красных», победившие своих оппонентов со счётом 2:0 благодаря голам Данкана Ширера и Билли Доддса.

Путь к финалу

«Абердин»

«Данди»

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут основного времени.
 30 минут дополнительного времени в случае необходимости.
 Послематчевые пенальти в случае необходимости.
 Пять игроков в запасе.
 Максимум три замены.

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase
 Протокол матча на Independent

1995
Матчи ФК «Абердин»
Матчи ФК «Данди»
Футбол в Европе в 1995 году
Ноябрь 1995 года
События 26 ноября
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1995 году